Karlštejn označuje:

 Karlštejn – hrad postavený Karlem IV., v okrese Beroun
 Karlštejn (městys) – městys v okrese Beroun
 Karlštejn (nádraží) – železniční stanice v městysu Karlštejn
 Karlštejn (národní přírodní rezervace) v okrese Beroun
 Karlštejn (naučná stezka) v okrese Beroun
 Karlštejn (opera) – opera Vítězslava Nováka
 Karlštejn (Svratouch) – část obce Svratouch v okrese Chrudim ve Žďárských vrších
 Karlštejn (zámek) – zámeček ve Žďárských vrších na území obce Svratouch
 Zkamenělý zámek (hradiště) zvaný též Starý Karlštejn – archeologická lokalita v okrese Žďár nad Sázavou
 Karlštejn (Žďárské vrchy) – vrch ve Žďárských vrších u obce Svratouch

Karlstein 
 Karlstein am Main, Aschaffenburg v Bavorsku
 Karlstein bei Hornberg, Hornberg
 Karlstein (zámek), Bavorsko
 vyhlídka Karlstein, Weinstadt
 Karlstein an der Thaya, Dolní Rakousy

Odvozená slova 
 Noc na Karlštejně (divadelní hra) – divadelní hra Jaroslava Vrchlického
 Noc na Karlštejně (film, 1973) – český hudební film režiséra Zdeňka Podskalského z roku 1973

Externí odkazy